Tellergraben ist der Name folgender Gewässer:

 Tellergraben (Kupferbach), linker Zufluss des  Kupferbachs (zur Glonn, zur Mangfall) bei Oberlaus, Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Tellergraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Donau bei Riedlingen) bei Ertingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg